Lipi steht für:

 Lipi (Insel), eine der indonesischen Tambelaninseln

Siehe auch:
 Lipí (Begriffsklärung)